Çat (district), een district van de Turkse provincie Erzurum
Çat (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing